Luc (Lozère), község Franciaországban
 lucfenyő, a fenyőfélék egy nemzetsége
 közönséges lucfenyő, Picea abies
 luc (faanyag) – a lucfenyő faanyaga
 Luc, családnév